Taza (cabdill apatxe), (1835-1876).
 Taza (Marroc), ciutat al nord-est del Marroc.